

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Ostrzyce – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów 
 Ostrzyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino